GTC, sigle composé des trois lettres G, T et C, peut faire référence à :
 gestion technique centralisée, un système informatique généralement installé dans des grands bâtiments ;
 Gran Telescopio Canarias, un télescope situé à l'observatoire du Roque de los Muchachos, sur l'île de La Palma. ;
 Gran Turismo Concept, un jeu vidéo de course automobile, sorti en 2002 sur la console PlayStation 2.